Гопп — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гопп, Филипп Ильич (1906—1978) — писатель.
 Гопп, Яков Константинович  (род. 1961) — украинский актёр и телеведущий, диджей.